Ждано́вич () — белорусская фамилия; образована от славянского имени Ждан.

Известные носители 
 Жданович, Александр Викторович (род. 1964) — советский белорусский актёр.
 Жданович, Анатолий Викторович (род. 1958) — советский биатлонист.
 Жданович, Андрей Фомич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Жданович, Виктор Францевич (род. 1938) — советский рапирист.
 Жданович, Ирина Флориановна (1906 — 1994) — белорусская советская актриса.
 Жданович, Николай Яковлевич (1857 — ?) — русский военный инженер, генерал-лейтенант.
 Жданович, Павел Иванович (1908 — 1962) — Герой Социалистического Труда.
 Жданович, Флориан Павлович (1884 — 1937) — белорусский советский актёр и режиссёр.
 Жданович, Юрий Олегович (род. 1998) — белорусский хоккеист.

См. также

Примечания